

Onomastica 
 Emanuel – variante nome proprio di persona maschile italiano Emanuele

Musica 
 Emanuel – gruppo musicale statunitense

Persone 
 David Emanuel (1744-1808) – politico statunitense
 David Emanuel (1952) – designer inglese
 Giovanni Emanuel (1847-1902) – attore italiano 
 James Emanuel (1921-2013) – scrittore, poeta e saggista statunitense
 Kerry Emanuel (1955) – meteorologo e docente statunitense
 Maurice Emanuel (1862-1938) – musicologo francese
 Pedro Emanuel (1975) – allenatore ed ex calciatore portoghese di origini angolane
 Rahm Emanuel (1959) – politico statunitense